Awe (Syamtalira Aron), een plaats in Indonesië
Awe (Batee), een plaats in Indonesië
 Awe (dialect), een dialect van het Pengo, gesproken in India
 AWE, de fabrikant van Wartburg